IOU kan syfta på:

 IOU – en internationell sammanslutning av ornitologiska organisationer, se International Ornithologists' Union
 IOU – från engelska I owe you, enkel skriftliga utfästelser om erkännande av penningskuld, se Skuldebrev
 IOU (musikgrupp) – en vokalgrupp